Nikoloz Basilašvili era il detentore del titolo.

In finale Roberto Bautista Agut ha battuto Nikoloz Basilašvili con il punteggio di 6-3, 6-4.

Teste di serie 

  Denis Shapovalov (quarti di finale)
  Roberto Bautista Agut (campione)
  Nikoloz Basilašvili (finale)
  Marin Čilić (quarti di finale)

  Daniel Evans (secondo turno) 
  Karen Chačanov (semifinale) 
  Aleksandr Bublik (secondo turno) 
  Lloyd Harris (primo turno)

Qualificati 

  Thomas Fabbiano (primo turno)
  Christopher Eubanks (primo turno)

  Christopher O'Connell (primo turno) 
  Jozef Kovalík (primo turno)

Lucky loser 

  João Sousa (primo turno)

  Elias Ymer  (secondo turno)

Wildcard 

  Malek Jaziri (primo turno)
  Marin Čilić (quarti di finale)

  Andy Murray  (secondo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 
 

Qatar ExxonMobil Open 2022